Kei Nishikori era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Gaël Monfils ha sconfitto Ivo Karlović con il punteggio di 5-7, 7-66, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (quarti di finale)
  Gaël Monfils (campione)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Benoît Paire (quarti di finale)
  Steve Johnson (semifinale)
  Jack Sock (quarti di finale)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Sam Querrey (quarti di finale)

 Kevin Anderson (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Ivo Karlović (finale)
 Gilles Müller (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Borna Ćorić (terzo turno)

Wildcard 

  Reilly Opelka (primo turno)
  Denis Shapovalov (primo turno)

 Frances Tiafoe (primo turno)
 Alexander Zverev (semifinale)

Qualificati 

  Jared Donaldson (secondo turno)
  James Duckworth (secondo turno)
  Ernesto Escobedo (primo turno)

 Ryan Harrison (terzo turno)
 Alex Kuznetsov (primo turno)
 Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2016
ATP World Tour 2016